Пенемюнде ():

 Пенемюнде — городок на северо-востоке Германии
 Полигон Пенемюнде — ракетный центр Третьего рейха
 Военно-морская база Пенемюнде — после второй мировой войны база ВМФ СССР и позднее ВМС ГДР

 Пенемюнде (аэродром) — военный аэродром на северо-востоке Германии